Dachselhofer steht für:
 Dachselhofer (Patriziergeschlecht), auch Daxelhofer und Daxelhoffer, Berner Burgergeschlecht

Dachselhofer ist der Familienname folgender Personen:

 Vinzenz Dachselhofer (1541–1622), Schweizer Politiker